Список включает альпинистов, которые взошли на главные вершины всех 14 высочайших гор Земли.



Альпинисты, совершившие восхождение на все 14 восьмитысячников 
 Легенда
 №: Место в хронологическом порядке покорения восьмитысячников.
 Альпинист: Имя и фамилия альпиниста.
 Период: Период времени, начиная с первого покорения восьмитысячника до последнего восьмитысячника.
 Страна: Название страны, гражданином которой является альпинист.
 O2: Использовался ли кислородный прибор при покорении одной или более вершин.
 Первопрохождение: Альпинист достиг вершины по новому, ранее никем не пройденному маршруту.
 Зима: Восхождение на некоторые вершины было совершено в зимний сезон. Под зимним понимается сезон по календарю.

В отношении ещё нескольких альпинистов идёт дискуссия по поводу достижения ими всех вершин (нет неопровержимых доказательств, что они достигли высших точек некоторых гор):

Альпинисты, совершившие восхождение на 13, 12, 11 восьмитысячников

Женщины на восьмитысячниках 
Первой женщиной, покорившей все 14 восьмитысячников, стала кореянка О Ын Сон.
Испанка  покорила свой последний восьмитысячник спустя 20 дней после кореянки. Однако, её считают первой женщиной, покорившей все восьмитысячники, так как есть сомнения в том, что О Ын Сон достигла вершины Канченджанги.
Австрийка Герлинда Кальтенбруннер вошла в клуб покорителей высочайших вершин в 2011 году, взойдя на К2 вместе с двумя альпинистами из Казахстана, и стала первой женщиной, покорившей все 14 восьмитысячников без применения кислорода. Итальянка Нивес Мерой (Nives Meroi) в мае 2017 года покорила все 14 вершин.

Интересные факты 

 Из 38 альпинистов, покоривших все 14 восьмитысячников, 19 человек совершили «чистые» восхождения, то есть, не пользовались кислородными приборами.
 Испанский альпинист  совершил 24 восхождения на восьмитысячники, Анатолий Букреев из Казахстана — 21 восхождение, его достижение повторил соотечественник Денис Урубко, а российский альпинист Евгений Виноградский — 20, в том числе 5 раз на Эверест. Шерпа Аппа Тенцинг (Appa Sherpa) совершил только восхождения на Эверест 21 раз.
 Ким Чанг-Хо (Kim Chang-ho) долгое время был рекордсменом скоростного прохождения всех 14 восьмитысячников мира. На выполнение программы он затратил 7 лет, 10 месяцев и 6 дней. Этот новый рекорд на 1 месяц короче предыдущего, который установил в своё время величайший польский альпинист Ежи Кукучка в 1987 году, тогда рекорд составлял 7 лет 11 месяцев и 14 дней, но при этом Ежи покорил Эверест с использованием кислородных баллонов. Рекорд Кима побит в октябре 2019 года.
 Действующим рекордсменом по скорости прохождения программы 14х8000 является непальский альпинист Нирмал Пурджа. В 2019 году он покорил все восьмитысячники за один год, потратив на 14 восхождений 6 месяцев и 6 дней (177 дней). В своих восхождениях Нирмал использовал дополнительный кислород.
 По состоянию на июль 2008 год на восьмитысячники было совершено 10229 восхождений, при этом 151 альпинист погиб при спуске с вершины, а всего при восхождении на восьмитысячники погибли 711 человек (6,95 %).
 Аннапурна I (8091 м) была первым восьмитысячником, на которую поднялся человек (в 1950 году), но при этом она остаётся самым «пустынным» из них — со 154 восхождениями на вершину, и самой опасной из всех восьмитысячников — с 58 погибшими на ней альпинистами (38 % смертности). Кроме того, исследователями ставится под сомнение сам факт успешного восхождения на Аннапурну I в 1950 году.

Примечания 

Альпинизм

Списки спортсменов